Пуансине́ () — французская фамилия.

 Пуансине, Антуан-Александр-Анри (1735—1769) — французский драматург и либреттист; младший брат последующего.
 Пуансине де Сиври, Луи (1733—1804) — французский писатель, старший брат предыдущего.